«Three» — третій студійний альбом британського жіночого гурту «Sugababes». Випущений 27 жовтня 2003 року.

Список композицій

Відмінене американське видання

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Sugababes